El nombre Ryan Mitchell puede referirse a las siguientes personas:
Ryan Mitchell, nadador australiano;
Ryan Mitchell, luchador estadounidense;
Mitchell Ryan, actor estadounidense.